Pictet steht für:

 Pictet-Gruppe, Schweizer Privatbank
 Pictet (Mondkrater), benannt nach Marc-Auguste Pictet
 Pictet-Spengler-Reaktion, chemische Reaktion
 Pictet-Gams-Synthese
 Pictet-Trouton-Regel, siehe Verdampfungsentropie
 Pic-Pic, Piccard & Pictet, Schweizer Autohersteller
 LeRoy und Pictet, Genossenschaft zum Anwerben der deutschen Kolonisten zur Aussiedlung nach Russland im 18. Jahrhundert 

Pictet ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Pictet (1799–1875), Schweizer Linguist
 Amé Pictet (1857–1937), Schweizer Chemiker
Bénédict Pictet (1655–1724), Genfer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Charles Pictet de Rochemont (1755–1824), Schweizer Politiker

 Hélène Gautier-Pictet (1888–1973), Schweizer Frauenrechtlerin
 Jean Pictet (1914–2002), Schweizer Jurist
 Jean-Louis Pictet (1739–1781), Genfer Jurist und Astronom
 Lucien Pictet (1864–1928), Schweizer Ingenieur, Fabrikant und Politiker
 Marc-Auguste Pictet (1752–1825), Schweizer Naturwissenschaftler
 Raoul Pictet (1846–1929), Schweizer Physiker
Siehe auch:
 LeRoy und Pictet